Музе́й И. С. Турге́нева — музеи, посвящённый жизни и деятельности писателя Ивана Сергеевича Тургенева.

Россия 

 Музей И. С. Тургенева («Дом Муму») — литературно-мемориальный музей писателя в Москве на улице Остоженка, 37.
 Орловский объединённый государственный литературный музей И. С. Тургенева — музей писателя в  Орле  на улице Тургенева, 11.
 Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева (Спасское-Лутовиново) — музей-заповедник в имении матери писателя в Мценском районе Орловской области.
 Литературно-краеведческий музей «Тургеневское Полесье» — музей в селе Ильинском Хотынецкого района (Орловское Полесье) Орловской области.

Франция 
 Дача И. С. Тургенева () — музей писателя в Буживале (департамент Ивелин, Франция) на улице Ивана Тургенева, 16.

См. также 
 Библиотека-читальня имени И. С. Тургенева в Москве
 Дворянское гнездо — парк в городе  Орле.